Сан Хосе де Ривера има више значења:

 Сан Хосе де Ривера, Сан Хосе де лос Наранхос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Ривера (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику